75/18 Mod. 1934/1935 – obice italiano
 75/18 – semovente d'artiglieria italiano